Jean Philippot peut faire référence à plusieurs personnalités :
 Jean Philippot (1901-1995), maire de Nantes de 1945 à 1947 ;
 Jean Philippot (1901-1988), architecte français ;